Trabalhador
Proletariado
Operário (inseto) — casta de colônias de algumas espécies de insetos
Operários — quadro de Tarsila do Amaral

Clubes de futebol

Brasil 
Clube Atlético Operário — de Santa Catarina
Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense — de Mato Grosso
Operário Atlético Clube — de Mato Grosso
Operário Esporte Clube — do Amazonas
Operário Ferroviário Esporte Clube — de Ponta Grossa, Paraná
Operário Futebol Clube de Presidente Prudente — de São Paulo
Operário Futebol Clube (Mato Grosso) — de Várzea Grande, Mato Grosso
Operário Futebol Clube — de Campo Grande, Mato Grosso do Sul

Portugal 
Clube Operário Desportivo — dos Açores

Desambiguações de clubes